Donkere zomerzandbij
 Lichte zomerzandbij